Die European Football League 2017 war die 31. Ausgabe der European Football League. Seit der Modus zur Saison 2014 geändert wurde, traten zum ersten Mal nur fünf statt der üblichen sechs Teams an.

Modus 
Die Teams traten in zwei Gruppen gegeneinander an. Die beiden Gruppensieger qualifizierten sich für den EFL-Bowl IV. Da nur fünf Teams an den Start gingen und in Gruppe A damit nur zwei Teams vertreten waren, spielten diese beiden Teams ein Hin- und ein Rückspiel. In Gruppe B wurde wie in den vergangenen Jahren ein einfaches Rundenturnier absolviert.

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

EFL-Bowl

Siehe auch 
 Big6 European Football League 2017

Weblinks 
 European Football League EFL auf eurobowl.info

2017
American-Football-Saison 2017